Сандоваль () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Артуро Сандоваль — кубинський джазовий музикант
 Вісенте Серна Сандоваль — президент Гватемали
 Гаель Сандоваль — мексиканський футболіст
 Гонсало де Сандоваль — іспанський конкістадор
 Евер Альварадо Сандоваль — гондураський футболіст
 Еулохіо Сандоваль — болівійський футболіст
 Луїс Сандоваль — колумбійський футболіст
 Родольфо Сандоваль — уругвайський футболіст
 Хосе Антоніо Сандоваль Пуерта — іспанський науковець у галузі виноробства